Fenady est un patronyme  porté notamment par :
 Andrew J. Fenady (1928-2020), scénariste, producteur, acteur, romancier et dramaturge américain ;
 Georg Fenady (1930-2008), réalisateur et scénariste américain.